Воргол — топоним:

Россия 
 Воргол — река в Елецком районе Липецкой области.
 Воргол — деревня в Измалковском районе Липецкой области.

Украина 
 Воргол — село в Кролевецком районе Сумской области.

См. также 
 Грунин Воргол